El título «La Cáscara» o «La cáscara» puede referirse a:
 La Cáscara, programa de televisión humorístico panameño.
 La cáscara, película uruguaya de 2007.